Bailly de Monthion ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexis Bailly de Monthion (1746–nach 1800), französischer Ingenieur 
 François Gédéon Bailly de Monthion (1776–1850), französischer General